Trachilos () est un nom qui peut faire référence à plusieurs lieux en Grèce : 

 Tráchilos, un îlot situé au sud du cap Goudero au large de Lasithi, à l'est de la Crète. 
 Tráchilos, un village à l'ouest de Kissamos, dans la préfecture de La Canée en Crète. Les empreintes de pas de Tráchilos, dont l'étude a eu un certain retentissement dans le monde scientifique, ont été découvertes près de ce village. 
 Tráchilos, une plage de Sitía, en Crète. 
 Tráchilos, une plage de l'île de Kalamos. 
 Le Cap Tráchilos, dans l'île de Tilos. 
 Le Cap Tráchilos, dans l'île d'Antiparos.

Voir aussi 
 Empreintes de pas de Tráchilos

Références 

Homonymie de toponyme